Доба () — комуна в Румунії, у повіті Сату-Маре.
 Доба () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Доба.
 Доба () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Плешою.
 Доба () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Добрін.